La République italienne (en italien : Repubblica Italiana) peut désigner:

la République italienne (1802-1805) : République cisalpine après 1802, à la suite de son changement de constitution autorisant Napoléon Bonaparte à devenir son président. Elle consistait en la Lombardie et la Romagne. En 1805, à la suite du couronnement de Napoléon, elle fut transformée en Royaume d'Italie.

la République italienne, actuel régime constitutionnel de l'Italie. Le , les Italiens se prononcent à 54 % pour l'abolition de la monarchie et élisent une Assemblée constituante où la Démocratie chrétienne est majoritaire à 35,2 % devant les socialistes (20,7 %) et communistes (18,9 %). Les femmes participent au scrutin pour la première fois. Le 18 juin, la république est proclamée. 

Histoire contemporaine de l'Italie

sk:Talianska republika